Колонија ла Лома има више значења:

 Колонија ла Лома, Ла лома Сан Исидро (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Лома, Ла Лома (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ла Лома (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику